Gvozno polje, krško polje u BiH
 Gvozno (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik, BiH
 Gvozno (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic, BiH